Az Oktávia az Oktávián és Oktáv férfinevek női párja. 


Gyakorisága
Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.

Névnapok
 április 15. 
 augusztus 6.

Híres Oktáviák

Jegyzetek

Magyar keresztnevek (O, Ó)
Női keresztnevek (O, Ó)
Latin eredetű magyar női keresztnevek
pl:Oktawia